Gänsberg heißen folgende geographischen Objekte:

Ortsteile in Deutschland:
 Gänsberg (Jettenbach), Ortsteil der Gemeinde Jettenbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gänsberg (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gänsberg (Pfedelbach), Hof im Ortsteil Harsberg (Pfedelbach) der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Gänsberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Gänsberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gänsberg (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Gänsberg (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

historisch:
 Gänsberg (Fürth), historisches Stadtviertel der Altstadt

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):

in Deutschland:
 Gänsberg (Stauden, Memmenhausen) (577 m), in den Stauden bei Memmenhausen, Landkreis Günzburg in Schwaben, Bayern
 Gänsberg (Stauden, Schellenbach) (576 m), in den Stauden bei Hinterschellenbach, Landkreis Günzburg in Schwaben, Bayern
 Gänsberg (Fränkische Schweiz) (559 m), in der Fränkischen Schweiz bei Lohndorf, Landkreis Bamberg in Oberfranken, Bayern
 Gänsberg (Landkreis Hof) (552 m), bei Gattendorf, Landkreis Hof, Oberfranken, Bayern
 Gänsberg (Hallertau, Scheyern) (478 m), in der Hallertau bei Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern, Bayern
 Gänsberg (Donaumoos) (472 m), im Altbayerischen Donaumoos bei Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg in Schwaben, Bayern
 Gänsberg (Fränkische Alb) (447 m), in der Fränkischen Alb bei Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz, Bayern
 Gänsberg (Hallertau, Sandharlanden) (380 m), in der Hallertau bei Sandharlanden, Landkreis Kelheim in Niederbayern, Bayern
 Gänsberg (Landkreis Bad Kissingen) (368 m), bei Ramsthal, Landkreis Bad Kissingen in Unterfranken, Bayern
 Gänsberg (Welzheimer Wald) (291,0 m), Berg am Rande des Welzheimer Waldes zum Remstal über Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-WÜrttemberg

in Polen
 Kozi Wierch (2291 m) in der Hohen Tatra, Polen

Siehe auch:
 Gänsberg 2 (Babenhausen)
 Gansberg
 Ganzbergtunnel
 Gensberg